Harold (voornaam)
Harold (film), film uit 2008
Harold en Italie, symfonie van Hector Berlioz

Personen 
Harold I van Engeland
Harold II van Engeland
Harold (heilige)

Fictieve personen 
Harold (stripfiguur)

Geografie 
Plaats in het Canadese township Stirling-Rawdon

Zie ook 
Harald (doorverwijspagina)